Дворец Чапских, в разное время также назывался Дворцом Красинских и Дворцом Гуттен-Чапских () — архитектурный памятник, находящийся в Кракове на улице Пилсудского, 10-12. В настоящее время в здании находится «Музей Чапских», который является филиалом краковского Национального музея. Здание внесено в реестр охраняемых памятников Малопольского воеводства.

История 
В 1883 году польский врач и общественный деятель Хуберт Антоний Красинский переехал в Краков из своего поместья на Украине и стал строить дом по проекту архитектора Антония Седляка. Строительство закончилось в 1884 году. Хуберт Антоний Красинский проживал в нём ло своей смерти в 1890 году. В 1894 году здание приобрёл коллекционер Эмерик Гуттен-Чапский, который организовал в здании отдельный павильон для демонстрации своей нумизматической коллекции и разместил в нём свою библиотеку, которые он доставил из своего поместья в Станьково. Этот павильон построил в 1896 году польский архитектор Тадеуш Стрыенский. К павильону с улицы вели отдельные ворота. Над входом в павильон находилась надпись на латинском языке над входом «Monumentis Patriae naufragio ereptis».

В павильоне была представлена экспозиция из нумизматической коллекции Эмерика Гуттен-Чапского, которая в 1903 году была подарена Кракову. В 1904 году коллекция стала филиалом краковского Национального музея.

10 июня 1968 года Дворец Чапских был внесён в реестр охраняемых памятников Малопольского воеводства (№А-106).

Примечания

Литература 
 Marek Żukow-Karczewski, Pałace Krakowa. Pałac Hutten-Czapskich, «Echo Krakowa», 25 X 1989 r., nr 208 (13017).
 Adamczewski J., 1992, Kraków od A do Z, Krajowa Agencja Wydawnicza Kraków, s. 194.
 Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa — Kraków, s. 642.
 Fabiański M., Purchla J., 2001, Historia architektury Krakowa w zarysie, Wydawnictwo Literackie, s. 267—268.
 Rożek M., 2006, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Wydawnictwo WAM Kraków, s. 474—475.
 Pałac Czapskich. W: Jan Adamczewski: Mała Encyklopedia Krakowa. Kraków: Wanda, 1997, s. 368. ISBN 83-87023-01-9.

Ссылки 
 Информация 
 Информация о Музее Чапских 

Памятники культуры Малопольского воеводства
Архитектурные памятники Кракова
Гуттен-Чапские
Здания и сооружения, построенные в 1884 году